Jakuschin () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Nesterowitsch Jakuschin (1913–2002), sowjetisch-russischer Diplomat 
 Michail Iossifowitsch Jakuschin (1910–1997), sowjetisch-russischer Fußballspieler und -trainer 
 Michail Nesterowitsch Jakuschin (1910–1999), sowjetisch-russischer Jagdflieger und Generalleutnant 
 Waleri Jakuschin (* 1954), sowjetischer Rennrodler 
 Timofei Sergejewitsch Jakuschin (* 2000), russischer E-Sportler
 Wladimir Sacharowitsch Jakuschin (1923–1991), sowjetisch-russischer Generaloberst 

Siehe auch:
 Dmytro Jakuschyn (* 1978), ukrainischer Eishockeyspieler und -trainer